Saame ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Saame (1866–1938), deutscher Architekt
 Otto Saame (* 1928), deutscher Hochschullehrer

Siehe auch:
 Samen (Volk)
 Same (Begriffsklärung)
 Sahme (Begriffsklärung)